Quincey (Côte-d'Or)
Quincey (Haute-Saône)
ook:
Ferreux-Quincey, Aube
Een Brits schrijver:
 Thomas de Quincey